A Primeira Divisão de 1961-62 foi a 28.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o décimo primeiro título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Azumir Veríssimo jogador do Futebol Clube do Porto, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 23 golos.

Promoções e despromoções 1962/1963

Despromovidos à Segunda Divisão 1962/1963
 Beira Mar
 Sporting Covilhã
 Salgueiros
Promovidos à Primeira Divisão 1962/1963
 Vitória Setúbal
 Barreirense
 Feirense

Campeão

Ligações externas 
 Jorge Miguel Teixeira: Portugal 1961-62, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 15/8/1999.
 

Futebol de 1961 em Portugal
Futebol de 1962 em Portugal